Район Дабаньчэ́н () — район городского подчинения городского округа Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Этимология 
Район назван по посёлку Дабаньчэн, в котором размещается его правление.

История 
В 1971 году здесь был образован Горнодобывающий район Наньшань (南山矿区). В 1999 году он был переименован в район Наньцюань (南泉区). В 2002 году к району были присоединены дополнительные территории (в том числе посёлок Дабаньчэн из состава уезда Урумчи), и он получил современное название.

Административное деление 
Район Дабаньчэн делится на 3 уличных комитета, 1 посёлок и 3 волости.

Анклав района заключён между уездом Урумчи, округом Турфан и Баянгол-Монгольским автономным округом.

Исправительное учреждение 
В 2018 году в Дабаньчэне был открыт один из крупнейших лагерей перевоспитания, предназначенный для принудительного содержания уйгуров и других мусульман Синьцзяна. По оценкам специалистов, в 24 мужских и 32 женских блоках лагеря № 3 содержатся от 11 000 до 130 000 заключённых.

Примечания

Ссылки 
 

Районы Урумчи